McDonald se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 John Andrew McDonald
 Fred J.D. McDonald
 Keith McDonald
 Maurice W. McDonald
 Tami R. McDonald